Республиканская Футбольная Группа «А» 1963/1964 () — 40-й чемпионат Болгарии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Чемпионат Болгарии на rsssf.com

1963/1964
Болгария
Болгария
Спорт в Болгарии в 1963 году
Спорт в Болгарии в 1964 году